A lap egyes nitrogénvegyületek összegképletét sorolja fel.


A magyar Wikipédia szócikkeiben található nitrogénvegyületek összegképlete

További nitrogénvegyületek összegképlete

Kapcsolódó lapok 
 Nitrogén
 Kémiai képlet
 Vegyületek összegképlete
 Szerves vegyületek listája

További információk 
 a magyar Wikipédia nitrogént tartalmazó vegyületeinek listája külső keresővel

Kémiai listák